Berkshire puede referirse a:

 Berkshire, un condado de Inglaterra.
 Berkshire, una antigua circunscripción parlamentaria representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.
 varios lugares de Estados Unidos:
 Berkshire, un condado en el estado de Massachusetts.
 Berkshire, un pueblo en el estado de Nueva York.
 Berkshire, un municipio en el estado de Ohio.
 Berkshire, un pueblo en el estado de Vermont.